Sine peut désigner :

Siné, un dessinateur français (Maurice Sinet)
Sine, un cours d'eau du Sénégal (delta du Sine-Saloum)
 Sine, album de la chanteuse Robert

Voir aussi
Royaume du Sine, un ancien royaume du Sénégal
Sine-Saloum, une région du Sénégal
Sine qua non, une expression provenant d'un terme juridique latin signifiant « sans laquelle cela ne pourrait pas être »